

Patronyme 

 Sir Adolphe-Basile Routhier (1839-1920), écrivain québécois, essayiste, romancier, critique littéraire, avocat, auteur, juge et professeur ;
Gilles Routhier (1953-) prêtre, théologien et professeur canadien.

Toponyme 

Routhierville, territoire non organisé dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia au Québec (Canada), situé dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
Lac Routhier, un plan d'eau traversé par la rivière Kinojévis et situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.